De Zwitserse voetbalbeker 2004/05 (Duits: Schweizer Cup 2004/05) was de 80ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 17 september 2004 en eindigde met de finale op 16 mei 2005 in het St. Jakob-Park in Basel. FC Zürich won de beker voor de zevende keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 3-1 te sterk voor FC Luzern, dat onder leiding stond van de Nederlandse trainer-coach René van Eck.

Schema

Finale

Zie ook
Axpo Super League 2004/05
Challenge League 2004/05
Zwitsers voetbalelftal in 2004
Zwitsers voetbalelftal in 2005

2005
Bekervoetbal 2004/05